Lehovec může být:

 příjmení osob

 František Lehovec (1936–2018) – vysokoškolský profesor a odborník z oblasti pozemních komunikací
 Jiří Lehovec (1909–1995) – filmový režisér a dokumentarista

 místní název 

 Lehovec – název lokality a sídliště v Praze
 Lehovec (les) – název zalesněného vrchu v Praze
 Tramvajová smyčka Lehovec – název tramvajového obratiště v Praze

Rozcestníky - příjmení